Изотопы церия — разновидности химического элемента церия с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы церия с массовыми числами от 119 до 157 (количество протонов 58, нейтронов от 61 до 99) и 10 ядерных изомеров.

Природный церий состоит из смеси четырёх изотопов.
 136Ce (изотопная распространённость 0,185 %)
 138Ce (изотопная распространённость 0,251 %)
 140Ce (изотопная распространённость 88,450 %)
 142Ce (изотопная распространённость 11,114 %).

Теоретически 136Ce, 138Ce и 142Ce могут быть нестабильны, однако экспериментально их распад не наблюдался. Экспериментальные оценки минимальных периодов полураспада 3,2 лет для 136Ce и 2,9 лет для 142Ce, соответственно. Самым долгоживущим искусственным изотопом является 144Ce с периодом полураспада 295 суток.

Таблица изотопов церия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы